Das Adjektiv osmanisch steht für:
 Osmanisches Reich
 die osmanische Sprache
 das Volk der Türken
 die Dynastie der Osmanen, siehe Liste der Sultane des Osmanischen Reichs

Siehe auch: